Erba crocetta è il nome volgare di alcune piante:
Lupinella
Onobrychis sativa
Onobrychis viciaefolia